Rudolphi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Rudolphi
 Carl Asmund Rudolphi
 Friedrich Karl Ludwig Rudolphi